Sumène bezeichnet:
 Sumène, französische Gemeinde im Département Gard
 Sumène (Dordogne), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Dordogne
 Sumène (Doux), Fluss in Frankreich, Nebenfluss des Doux
 Sumène (Loire), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Loire